Астарта идол — греческий вариант имени богини любви и власти Иштар, заимствованной греками из шумеро-аккадского пантеона через культуру финикийцев.
 (672) Астарта — астероид главного пояса, который был открыт 21 сентября 1908 года.
 «Астарта Сирийская» — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти, созданная в 1877 году.

См. также